Osoby o tym nazwisku:
 Ihor Kostiuk – ukraiński piłkarz i trener
 Serhij Kostiuk – ukraiński piłkarz
 Siergiej Kostiuk – kazachski piłkarz
 Tatiana Kostiuk – ukraińska szachistka
 Trofim Kostiuk – radziecki i ukraiński polityk